Sukaresmi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukaresmi, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 107,13), 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,53, long 107,05), 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 107,26), 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,33, long 107,13), 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 106,91), 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 106,91), 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,20, long 107,36), 
 Desa Sukaresmi (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar